Теодосий Константинов Николов (Колов, Коловски) е зограф от Македония, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е в дебърското село Лазарополе, тогава в Османската империя. Произлиза от големия зографски род от Лазарополе Дулеви. Син е на зографа Константин Николов, с когото работи.

Теодосий Николов е автор на стенописите в църквата „Възнесение Господне“ в Долна Любата. Теодосий е автор на иконостаса на църквата „Свети Никола“ в кичевското село Яворец от началото на XX век.

В 1924 година с баща си и брат си Яким изписват църквата „Успение Богородично“ в Слоещица.

В 1926 година с баща си и с братятата си Яким и Томо отново изписват притвора на лазарополската църква „Свети Георги“, за което говори надписът над южната входна врата в нартекса: „За успомен и за здравље обновио ових упореду три малих кубета, својим прилогом! Стефан Симоновић Жупчески са породицом. Живописац Коста Николић са синовима Јаћим Томо и Тодосија. Из Лазаропоља, 10 фебр. 1926 г.“

В 1927 година заедно с баща си и брат си Яким обновяват фреските в църквата „Свети Никола“ в Градешница, като изписват горните зони на страничните кораби и централния кораб.

В 1936 година изписва иконостасните икони в църквата „Свети Илия“ в Гложие, Босилеградско.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Лазарополе
Представители на Дебърската художествена школа
Български иконописци